La Copa Davis 1974 fue la 63.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. Sudáfrica se proclamó como equipo ganador de la Copa, en contra del equipo de la India, al rehusarse ésta a viajar a Sudáfrica para disputar la ronda final en señal de protesta por la política de apartheid.

Rondas eliminatorias

Zona América 

n.p. - no participó

Zona Este

Zona Europa A

Zona Europa B

Ronda final 

n.p. - no presentado

Ronda Final 
India declina participar en la ronda final por la política del apartheid llevada a cabo por Sudáfrica, por lo que el país africano es proclamado ganador.

Enlaces externos 
Sitio Oficial de la Copa Davis

1974